Krampitz ist der Name von
 Karsten Krampitz (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Lester O. Krampitz (1909–1993), US-amerikanischer Mikrobiologe
 Michael Krampitz (* 1942), deutscher Sportler
 Reinhold Krampitz (1932–2017), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Ortsnamen:
 Deutscher Name des pommerschen Ortes Krępiec (polnisch)